Ю́рай Ко́лник (; , , Чехословакия) — профессиональный словацкий и канадский хоккеист, правый нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Жонкуэр Маркиз», выступающего в Североамериканской хоккейной лиге ().

На драфте НХЛ 1999 года был выбран в 4 раунде под общим 101 номером командой «Нью-Йорк Айлендерс». 11 октября 2002 года обменян во «Флориду Пантерз», где выступал до 2007 года. В 2007—2010 годах выступал за Женева-Серветт из Женевы, в 2010—2011 годах — за московское «Динамо».

Участник чемпионата мира 2004, 2008, молодёжного чемпионата мира 2000.

Статистика 

                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1998-99  Quebec Remparts             QMJHL  12    6    5   11    6  --  --  --  --  --
1998-99  Rimouski Oceanic            QMJHL  50   36   37   73   34  11   9   6  15   6
1999-00  Rimouski Oceanic            QMJHL  47   53   53  106   53  14  10  17  27  16
2000-01  New York Islanders          NHL    29    4    3    7   12  --  --  --  --  --
2000-01  Lowell Lock Monsters        AHL    25    2    6    8   18  --  --  --  --  --
2000-01  Springfield Falcons         AHL    29   15   20   35   20  --  --  --  --  --
2001-02  Bridgeport Sound Tigers     AHL    67   18   30   48   40  20   7  14  21  17
2001-02  New York Islanders          NHL     7    2    0    2    0  --  --  --  --  --
2002-03  San Antonio Rampage         AHL    65   25   15   40   36   3   0   1   1   4
2002-03  Florida Panthers            NHL    10    0    1    1    0  --  --  --  --  --
2003-04  San Antonio Rampage         AHL    15    2   14   16   21  --  --  --  --  --
2003-04  Florida Panthers            NHL    53   14   11   25   14  --  --  --  --  --
2004-05  San Antonio Rampage         AHL    74   13   16   29   24  --  --  --  --  --
2005-06  Florida Panthers            NHL    77   15   20   35   40  --  --  --  --  --
2006-07  Florida Panthers            NHL    64   11   14   25   18  --  --  --  --  --
2007-08  Geneve-Servette             NLA    50	 21   45   66   30  11	 2   8	10   8
2008-09  Geneve-Servette             NLA    49	 25   44   69	64   3	 0   1	 1  30
2009-10  Geneve-Servette             NLA    46	 26   23   49   93  16	 6   4	10  36
2010-11  OHK Dynamo Moskva           KHL     8	  1    4    5	 6  --  --  --  --  --
2011-12  Dynamo Balashikha           VHL     1	  1    0    1	 0  --  --  --  --  --
2011-12	 ZSC Lions                   NLA     6    0    2    2	 0   9	 1   2	 3   4
2011-12	 GC Küsnacht Lions           NLB     2    0    0    0	 0  --  --  --  --  --
2012-13	 Rapperswil                  NLA    33   10   11   21	 6  10	 5   5	10   0
2013-14	 Langnau                     NLB    27    9    8   17	10   5	 1   2	 3   4
2014-15	 Laval Prédateurs           LNAH    37   24   40   64   10   4   1   3   4   0
2015-16	 Nottingham Panthers	    EIHL     0    0    0    0	 0  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        250   46   49   95   84  --  --  --  --  --	
             Totals                        783  289  362  651  495

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Римуски Осеаник»
Игроки ХК «Нитра»
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Рапперсвиль-Йона Лейкерс»
Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой